Cracco ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgio Cracco (* 1934), italienischer Mediävist
 José Carlos Cracco Neto (* 1994), brasilianischer Fußballspieler, siehe Zeca (Fußballspieler, 1994) 
 Lellia Cracco Ruggini (1931–2021), italienische Historikerin